East Broadway – ulica w Nowym Jorku
 East Broadway – stacja metra w Nowym Jorku